Robert Frank peut notamment faire référence à :

 Robert Frank (1924-2019), photographe américain d'origine suisse ;
 Robert Frank (1944-), historien français spécialiste de l'Europe et des relations internationales ;
  (1939-), professeur d'économie et d'éthique à l'université de Cornell aux États-Unis.